Strada statale 16 – strada statale polacca
 Strada statale 16 Adriatica – strada statale italiana